Пек (; ) — залишок від перегонки деревного, торф'яного, сланцевого або кам'яновугільного дьогтю або смоли.
 Пек деревний
 Пек кам'яновугільний
 Вугільний смоляний пек
 мезогенний пек — пек зі складною сумішшю багатьох, в основному, ароматичних вуглеводнів.
 петролейний пек
 Пек — бог пекла, а також війни, кривавих бійок, кровопролить та всілякої біди.
 ПЕК — абревіатура від «паливно-енергетичний комплекс».

Топонім

— річка у Сербії

Пек — район у провінції Сіангкхуанг

Пек — місто, штат Айдахо
 Пек — місто, штат Вісконсин
 Пек — селище, штат Мічиган

Прізвище 

 Грегорі Пек (; 1916—2003) — американський актор, популярна голлівудська зірка 1940—1960-х років.
 Джош Пек (; 1986) — американський актор і комік, режисер і продюсер.
 Ерін Пек (; 1980) — американська бобслеїстка, призер Олімпійських ігор (2010).
 Чарлз Гортон Пек (; 1833—1917) — американський міколог, ботанік та бріолог.

Див. також 
 Ле-Пек () — муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Івлін.
 Пек — корейське прізвище.